W32 peut faire référence à :
 Décharge d'arme de poing, d’après la classification internationale des maladies ;
 W32, la trente-deuxième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres